Camillo Nasca (...–...) – ufficiale italiano
 Luigi Nasca (1977) – arbitro di calcio italiano
 Sergio Nasca (1937-1989) – regista e sceneggiatore italiano

Toponimi
 Nasca – frazione del comune di Castelveccana (VA)

Pagine correlate
 Nazca